Ursus maritimus, anche conosciuto come orso bianco, specie di orso
 Orso Bianco, capo indiano
 Orso Bianco, episodio della serie Black Mirror